Пенджаб (Панджаб) — топоним.

 Пенджаб — регион в Южной Азии, простирающийся от восточного Пакистана до северо-западной Индии.
 До 1947 года:
 Пенджаб — провинция на северо-западе Британской Индии.
 С 1947 года:
 Пенджаб — штат Индии.
 Пенджаб — северо-восточная провинция Пакистана.

См. также 
 Панджоб (мечеть) — шиитская мечеть в городе Самарканд (Узбекистан).
 Панджаби (значения)

Примечания